Bronisław Wajda (1920–2007), więzień obozów niemieckich, działacz społeczny
 Bronisław Wajda, oficer Wojska Polskiego w stopniu podpułkownika